Большежи́ровский сельсове́т — муниципальное образование (сельское поселение) в Фатежском районе Курской области. Расположен на юго-востоке района. 

Административный центр — село Большое Жирово.

История 
Образован в 1918 году. В 1928 году вошёл в состав Фатежского района.

В 1962 году к Большежировскому сельсовету был присоединен Ушаковский сельсовет. 18 июля 1963 года в состав Большежировского сельсовета из Пронского сельсовета Курского района были переданы посёлок Бартеневский и хутор Долгий. Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО (в ходе муниципальной реформы 2006 года) муниципальное образование Большежировский сельсовет наделено статусом сельского поселения. 26 апреля 2010 года к Большежировскому сельсовету были присоединены Кромской и Колычевский сельсоветы.

Население

Состав сельского поселения

Председатели сельсовета 
 Гусев, А. И.
 Емельянов
 Миненков
 Поляков
 Чаплыгин
 Емельянова, Клавдия Фёдоровна
 Фатьянова, Александра Владимировна (1939—1941) — казнена фашистами во время оккупации.
 Белова, Екатерина Дмитриевна
 Коростелев, И. М.
 Нагорный, Вячеслав Алексеевич
 Бирюкова, Татьяна Ивановна

Примечания

Литература 
 

Муниципальные образования Фатежского района
Сельские поселения Курской области